Business kan syfta på:

 Business (låt av Eminem) – en låt från 2005 av Eminem på albumet The Eminem Show
 Business intelligence – ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet
 Business-to-business – en marknadsstrategi som inbegriper omsättning av varor och tjänster mellan företag
 Business-to-consumer – en marknadsstrategi som inbegriper transaktion av varor och tjänster mellan ett företag och konsumentmarknaden
 Business Region Göteborg – ett helägt, icke-vinstinriktat dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB